kurk (weefsel) (felleem) bij planten
 kurk (materiaal), de schors van een kurkeik
 kurk (stop), de stop die daarvan is gemaakt
 kurk (smaak), de bedorven smaak die wijn soms heeft